WrestleMania 36 — тридцать шестая по счёту WrestleMania, PPV-шоу производства WWE. Было показано в эфире WWE Network 4 и 5 апреля 2020 года, а снято 25 и 26 марта 2020 года в Орландо, Флорида на арене WWE Performance Center.

Это первый случай, когда WrestleMania транслировалась в течение двух дней, а также в записи. Также это первая в истории WrestleMania, которая прошла без зрителей из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. В этой связи два матч были сняты за пределами арены в нетипичном кинематографическом стиле.

Результаты

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

PPV на WWE Network 2020 года
События 5 апреля
События 4 апреля
Апрель 2020 года
Спортивные соревнования в Орландо
Влияние пандемии COVID-19 на спорт
Влияние пандемии COVID-19 на телевидение